

Patronyme 

 Alexis Kagame (1912-1981), philosophe, essayiste et historien rwandais ;
 Jeannette Kagame (1962-), Première Dame du Rwanda depuis 2000 ;
 Paul Kagame (1957-), homme d'État rwandais, président du Rwanda depuis 2000, président de l'Union africaine de 2018 à 2019 ;
 Shyaka Kagamé (1983-), cinéaste rwandais et suisse.

Divers 
 Coupe Kagame inter-club, une compétition régionale africaine de football

Patronyme rwandais